Bishopville puede referirse a:
 Bishopville (Carolina del Sur), ciudad en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos.
 Bishopville (Maryland), lugar designado por el censo en el condado de Worcester, estado estadounidense de Maryland.